Andreas d'Argos (en llatí Andreas, en grec antic Ἀνδρέας) fou un escultor grec de data desconeguda, del que se sap que va fer una estàtua de Lisippos, un atleta eleà guanyador en el campionat de lluita, segons diu Pausànies, que va veure l'estàtua.

Referències 

Escultors de l'antiga Grècia
Andreas d'Argos